Freestyler, singolo di Bomfunk MC's pubblicato nel 1999
Freestyler, termine inglese adottato dalla lingua italiana per indicare uno sciatore che pratica il freestyle